Університа́тя () може значити:

 «Університатя» — румунський футбольний клуб з міста Клуж-Напока
 «КС Університатя» — румунський футбольний клуб з міста Крайова.
 «Університатя» — колишній румунський футбольний клуб з міста Крайова, що існував у 1991—2014 роках.